English Open – torneo di golf
English Open – torneo di snooker